Компоне́нта — составляющая чего-либо; термин, используемый в математике и физике; сфера употребления термина компонента у́же, чем слова компонент, и включает в себя только терминологические контексты.

 В математике:
 Компонента связности
 Компонента связности графа
 Компонента вектора или тензора, см. соответственно вектор и тензор.
 Гигантская компонента

См. также 
 Компонент

Примечания